Monte Defiance – monte dell'Australia
Monte Defiance – monte degli Stati Uniti nello stato della California
Monte Defiance – monte degli Stati Uniti nello stato del New Jersey
Monte Defiance – monte degli Stati Uniti nello stato di New York
Monte Defiance – monte degli Stati Uniti nello stato dell'Oregon
Monte Defiance – monte degli Stati Uniti nello stato del Tennessee
Monte Defiance – monte degli Stati Uniti nello stato di Washington